Hayato Sasaki (Shiogama, 29 de novembro de 1982) é um futebolista profissional japonês, meia, milita no Kyoto Sanga FC.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Gamba Osaka
Futebolistas do Kyoto Sanga Football Club